Малая Кебь — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена на правом берегу реки Кебь, при её впадении в Черёху.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района